Golüke ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Golüke (1894–1960), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Nick Golüke (* 1973), deutscher Sportjournalist, Reporter, Regisseur und Filmproduzent